Чемпионат Шотландии по футболу 2012/13 — 15-й сезон шотландской Премьер-лиги, высшего футбольного дивизиона Шотландии. Чемпион предыдущего футбольного года, глазговский клуб «Селтик», защищал свой титул.

Турнир начался 4 августа 2012 года и закончился 19 мая 2013 года.

Регламент 
Чемпионат проводится в два этапа. В первой половине сезона 12 клубов играют друг с другом в три круга. Во второй этап команды выходят с набранными очками и играют в один круг. Лучшие шесть клубов разыгрывают победителя чемпионата. Остальные разыгрывают 7—12 места. Клуб, занявший последнее место, выбывает в Первый дивизион.

Повышенные и пониженные команды сезона 2011/12 
 Из Первого дивизиона в Премьер-лигу
 «Росс Каунти»

 Из Премьер-лиги в Первый дивизион
 «Данфермлин Атлетик»

Клубы-участники 
Клуб «Рейнджерс» был исключён из состава участников Премьер-лиги из-за финансовых проблем глазговского коллектива и его передачи во внешнее управление в начале 2012 года. 16 июля на общем собрании членов высшего шотландского дивизиона было принято решение, что «джерс» в будущем турнире заменит команда «Данди».

Тренеры, капитаны, поставщики экипировки и спонсоры

Тренерские изменения

Итоговая турнирная таблица 

Источник: BBC Sport

Результаты матчей

1 — 22 туры 
Во время первых 22-х туров все команды играют со своими соперниками по два матча — дома и на выезде

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

23 — 33 туры 
23-33-е туры все команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая сторона определяется путём жеребьёвки

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

34 — 38 туры 
После 33-го тура команды разбиваются на две группы, разыгрывая 1 — 6 и 7 — 12 места, соответственно. Команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая страна определяется путём жеребьёвки

1 — 6 места

7 — 12 места 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Статистика сезона

Бомбардиры 

 Источник: BBC Sport , SPL

Хет-трики

Посещаемость

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды 

 Источник: www.scotprem.com

Примечания

Ссылки 
 SPL official website

2012-2013
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2012 году
Спорт в Шотландии в 2013 году
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году